Wedding Daze (2004), een televisiekomedie
 Wedding Daze (2006), een romantische komedie